Социальная революция — в общественных науках — резкая смена социального строя, с участием больших масс людей. Социальные революции нацелены на устранение вековых препятствий на пути развития общества. Классические примеры социальных революций – часто называемые великими Английская революция XVII века и Великая французская революция XVIII века. Традиционно в западной историографии они связывались с разрушением «старого порядка» и утверждением основ гражданского общества, в марксистской – с заменой феодального строя буржуазным. Социальная революция включает в себя политическую революцию, поскольку центральным вопросом любой революции является вопрос о власти. Напротив, политическая революция может и не быть социальной в полном смысле слова, хотя социальный момент в ней обычно играет немаловажную роль.

В марксизме и анархизме 
Социальная революция — переход к новому, более прогрессивному способу производства и устройству общества. Её необходимо отличать:
 от эволюции (частичных и медленных изменений, постепенно меняющих общество);
 от реформ (преобразований «сверху» в рамках развития существующего строя);
 от восстаний (противодействия «снизу» существующему строю, не ведущему к созданию нового строя). Восстание может являться поводом для социальной революции;
 от возникновения новых и упадка старых общественно-экономических укладов и представляющих их социальных сил, происходящих без перехода власти (по марксизму);
 от регрессивных изменений.
Возможны также надстроечные политические революции без социальных. В этом случае власть переходит к другой группе внутри того же класса. Например, допуск к власти всего господствующего класса или привлечение им союзников, что делает политический режим более демократическим (демократические революции).

См. также 
 Социология революции (наука)
 Социальная революция (фестиваль)

Литература 
 Революция // Большая российская энциклопедия
 Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.
 Стародубровская И., May В. Великие революции. От Кромвеля до Путина. — М.: Вагриус, 2001.

Ссылки 
 Тарасов А. Н. Национальный революционный процесс: внутренние закономерности и этапы

 
Социальные процессы
Марксизм
Ленинизм